

Топоніми 
 Футю (府中市) — місто у префектурі Хіросіма, Японія.
 Футю (府中市) — місто у у префектурі Токіо, Японія.
 Футю (府中町) — містечко у префектурі Тояма, Японія.
 Футю (府中町) — містечко у префектурі Хіросіма, Японія.